

Localidades

Sainte-Reine (Haute-Saône)
Sainte-Reine (Saboia)
Ou ainda:
Sainte-Reine-de-Bretagne

Desambiguações de topônimos